VNT steht für: 
 Variable Nozzle Turbocharger, englisch für Variable-Turbinengeometrie-Lader
 IATA-Code für den Flughafen Ventspils
 .vnt, Dateinamenserweiterung für Memodateien auf Handys bestimmter Marken und Modelle, ursprünglich von Sony Ericsson

VNT